Ама (кириллица):
 Ама — понятие в аюрведе, означающее «ядовитые, тяжёлые, густые и липкие соки», возникающие из плохо переваренной пищи.
 Ама — город в Японии.
 Ама — посёлок в Японии.
 Ама (en:Ama) — посёлок в Бутане.
 Ама — деревня в Эстонии.
 Ама (Амагер) — датский остров в проливе Эресунн со стороны Балтийского моря.
 Ама — японский ныряльщик за водорослями, моллюсками и жемчугом.
 Ама — один из ньиманских языков.
 Ама, Жан-Пьер (род. 1962) — французский стрелок, олимпийский чемпион.

См. также 
 American Medical Association
 American Music Award
 Ама-ги 
 Ама-Даблам
 
 Амма